Slovo renesance (česky též renezance) pochází z francouzského renaissance (znovuzrození), jež je odvozeno z italského rinascimento. 

Tento pojem může v češtině označovat několik jevů (sobě si blízkých):

 renesance – evropský umělecký sloh typický pro 14.–17. století
 renesance (historická epocha) – období 14.–17. století někdy také označované jako raný novověk
 renesanční architektura
 renesanční hudba
 renesanční filosofie
 období znovuzrození vzdělanosti a umění, často ve slovním spojení, např. otonská renesance, karolinská renesance, renesance 12. století ve středověké Evropě, sajská renesance ve starověkém Egyptě a podobně
 renesanční člověk
 Renesance (film) – film z roku 2006

Související články 
 novověk
 humanismus
 novorenesance
 italská renesance
 francouzská renesance
 anglická renesance
 česká renesance